Sarah Meier (* 4. května 1984 Bülach) je švýcarská krasobruslařka, osminásobná mistryně Švýcarska, stříbrná z Mistrovství Evropy v krasobruslení 2007 a Mistrovství Evropy v krasobruslení 2008 a mistryně Evropy z roku 2011. Evropský titul získala v posledním závodě své amatérské kariéry na domácí půdě v Bernu, i když po krátkém programu byla až na třetím místě. Později vystupovala v lední revue Art on Ice, v roce 2015 skončila druhá v kategorii žen za Joannie Rochetteovou na soutěži bývalých závodníků Medal Winners Open v Tokiu.

Pochází ze sportovní rodiny, její matka a sestra provozovaly závodně synchronizované bruslení, otec hrál lední hokej.

Program

Přehled výsledků

Externí odkazy 
 
 www.sarahmeier.ch (oficiální stránky)
 Profil na stránkách ISU

Švýcarští krasobruslaři
Mistryně Evropy v krasobruslení
Mistryně Švýcarska v krasobruslení
Narození 4. května
Narození v roce 1984
Narození v Bülachu
Žijící lidé
Ženy